Городно — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Пухновской волости.

Расположена на северном побережье озера Городно, в 48 км к юго-западу от райцентра Кунья и в 11 км к востоку от волостного центра, деревни Пухново.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 38 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав Западно-Двинской волости с центром в деревне Прихабы.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района